es una seiyū y cantante japonesa afiliada a Amuse. Es conocida por darle voz a Shōjo Kageki Revue Starlight como Nana Daiba, Love Live! Nijigasaki High School Idol Club como Mifune Shioriko y D4DJ como Yuka Jennifer Sasago.

Biografía 
Moeka nació en una familia de músicos, y tanto sus padres como su abuelo tenían trabajos relacionados con la música. También tiene una hermana mayor que trabaja como modelo en Osaka, cuyo nombre artístico es Licca. En 2014, Moeka ganó el Amuse Audition 2014 en la sección de canto y actuación de voz. Posteriormente, comenzó a aparecer en varios comerciales y obras de teatro. Se graduó de la Universidad de las Artes de Osaka en marzo del 2018 con un título en radiodifusión.

Se la describe como una persona tímida y modesta, pero a veces juguetona, bastante independiente. Ella dice que se relaciona con su personaje, Nana, en el sentido de que siempre está preocupada por el bienestar de sus compañeros de reparto.

Junto con su coprotagonista Haruki Iwata, Moeka forma parte de la unidad musical "harmoe".

Filmografía

Anime 
2018
Revue Starlight: Nana Daiba

2020
D4DJ First Mix: Yuka Jennifer Sasago

2021
Odd Taxi: Shiho Ichimura

2022
Love Live! Nijigasaki High School Idol Club: Mifune Shioriko

2023
D4DJ All Mix: Yuka Jennifer Sasago

Películas 
2021
Revue Starlight: Rondo Rondo Rondo – Nana Daiba

2022
Odd Taxi: In the Woods – Shiho Ichimura

Videojuegos 
2018
Revue Starlight Re:Live: Nana Daiba

2019
Love Live School Idol Festival ALL STARS: Mifune Shioriko

2020
D4DJ Groovy Mix: Yuka Jennifer Sasago

Referencias

Enlaces externos 
 

Actrices de Japón
Seiyū femeninas